R21 (België), een ringweg in België
 R-21 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 R-21 (Rusland), een weg in Rusland